Maltby kan syfta på:

 Maltby, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire, England
 Maltby, North Yorkshire – en ort och civil parish i Stockton-on-Tees, North Yorkshire, England
 Maltby, South Yorkshire – en stad i Rotherham, South Yorkshire, England
 Maltby le Marsh – en ort i Lincolnshire, England